La temporada 2013 del Campeonato Mundial de Turismos fue la décima temporada del WTCC y el noveno desde su reaparición del 2005. Constó de 24 carreras, empezando en Italia en el Autodromo Nazionale Monza el 24 de marzo y finalizando con el Gran Premio de Macao en el Circuito da Guia el 17 de noviembre.

Escuderías y pilotos

Calendario 
El calendario definitivo para la temporada fue lanzado en diciembre de 2012.

Resultados por carrera

Clasificaciones

Campeonato de pilotos

Campeonato de Fabricantes

Trofeo Yokohama de Pilotos

Trofeo Yokohama de Escuderías

Trofeo Eurosport Asia

Referencias 

Campeonato Mundial de Turismos
Deportes de motor en 2013